Villa Spinola – villa di Bussolengo
 Villa Spinola – villa di Rapallo, oggi Villa Pagana
 Villa Doria Spinola – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Doria Spinola Quartara – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Maria De Mari Spinola – villa di Genova, a Sestri Ponente
 Villa Spinola Canepa – villa di Genova, a Cornigliano
 Villa Spinola Carrara – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Spinola Cosci Garibaldi – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Spinola Doria D'Albertis – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Spinola Dufour – villa di Genova, a Cornigliano
 Villa Spinola Matilde Carrara – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Spinola Narisano – villa di Genova, a Cornigliano
 Villa Spinola Piermari – villa di Genova, a Quarto dei Mille
 Villa Spinola di San Pietro – villa di Genova, a Sampierdarena